Ко́зін — слов'янське прізвище.

Відомі носії 

 Козін Вадим Венедиктович ( 1939) — український скрипаль, педагог, професор. Заслужений діяч мистецтв України (1996).
 Козін Микола Іванович (1923—1995) — український організатор кіновиробництва.
 Козін Яків Дмитрович (1896—1973) — радянський геолог, фізикогеограф, мистецтвознавець, художник.

Козіна 
 Козіна Ася Юріївна ( 1984) — українська художниця, скульптор, дизайнер, педагог.
 Козіна Валентина Вікентіївна (1927—2012) — українська радянська діячка.
 Козіна Наталія Петрівна ( 1948) — українська піаністка і педагог.

Населені пункти та їхні частини
 Козін — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Козін — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Козін — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Козін — осада в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки